Інуктитутське складове письмо (інук. ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ [qaniujaːqpaˈit] або ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᓄᑖᖅ [titiʁauˈsiq nuˈtaːq]) — абуґіда, яку використовують у Канаді інуїти території Нунавут, а також регіону Нунавік у Квебеку. 1976 року Мовна комісія Інуїтського культурного інституту надала йому офіційного статусу в інуїтських мовах нарівні з латинкою.

Термін Qaniujaaqpait походить від кореня qaniq, що означає "рот"; натомість латинку позначають словом Qaliujaaqpait (ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑦ), корінь якого означає "позначки, видряпані на скелі". Поняття Titirausiq nutaaq, тобто "нова система письма", вживають на противагу поняттю Titirausiit nutaunngittut (ᑎᑎᕋᐅᓰᑦ ᓄᑕᐅᓐᖏᑦᑐᑦ), що позначає систему, вживану до реформи 1976 року.

Таблиця

Посилання 
Інуктитутське письмо на Omniglot 
Інуктитутське письмо на Languagegeek 
Canadian Native Languages (Version 1.2) 

Інуктитут
Абугіди